Роман (Даниляк) Рома́н Даниля́к (29 грудня 1930, Торонто — 7 жовтня 2012, Торонто) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви, канонік папської базиліки Санта Марія Маджоре.
 Федір Даниляк (2 вересня 1955, Пуків) — балетмейстер, хореограф і художній керівник української школи танцю «Барвінок» у Місісазі.